

Događaji 
 Rim objavljuje rat Antiohu III. Velikom, kralju Sirije

Rođenja

Smrti